Натуральне число 902
 902 рік до нашої ери
 902 рік нашої ери